Лануго (от  — «пух, пушок») — первичный волосяной покров, образованный очень тонкими волосами, покрывающими тело плода млекопитающих (в том числе человека).

Лануго является первым типом волос, которые образуются в результате деятельности первых волосяных фолликулов, формирующихся внутриутробно. Лануго отличаются  и малой толщиной.

У человека 
Лануго имеется у плода в течение 8 месяцев, и практически полностью выпадают до рождения. Первые волосы лануго появляются в возрасте около . Большинство появляется на 28-й неделе и выпадает на 40-й неделе беременности. Иногда они остаются в небольших количествах на теле у доношенных новорождённых на протяжении 1—2 недель. Они выполняют защитную функцию, когда организм выделяет восковидное вещество (первородная смазка), они его задерживают. У недоношенных имеет более выраженный и густой волосяной покров лануго, который затем также выпадает. Разговорные названия его — «кочерга» или «щетинка новорождённых».

В некоторых редких случаях лануго остается надолго, с возрастом покрывая всё тело человека, кроме ладоней и подошв. Такое проявление характерно для врождённого ланугинозного гипертрихоза (синдром Вольфмана), сочетающегося с гиподонтией или анодонтией и аномалиями наружных частей уха.

См. также 
 Милиум (белые угри) ( — просо, просяное зерно) — ретенционная киста кожи диаметром не более 4 мм, образующаяся вследствие закупорки роговыми массами волосяного фолликула и сальных желез новорождённых и проходящая самостоятельно.
Неотения -  (др.-греч. νέος — юный, τείνειν — растягивать) — явление, наблюдаемое у некоторых членистоногих, червей, земноводных, а также у многих растений, при котором достижение половозрелости и окончание онтогенеза происходит на ранних стадиях развития. У человека характеризуется малым изменением волосяного покрова и анатомии в целом относительно новорожденного.

Примечания 

Волосы
Неонатология
Анатомия человека
Анатомия млекопитающих